Seedorf puede referirse a:

 Seedorf, municipio del cantón de Berna (Suiza).
 Seedorf, municipio del cantón de Uri (Suiza).
 Seedorf, municipio de la Baja Sajonia (Alemania).
 Clarence Seedorf, exfutbolista y entrenador neerlandés.